

Persone 
 Herb Alpert – trombettista statunitense
 Richard Alpert – psicologo statunitense

Altro 
 Richard Alpert, personaggio della serie televisiva Lost